Georgi Markow – bułgarski pisarz i dysydent, jeden z najbardziej znanych przeciwników reżimu Żiwkowa, w 1978 roku został zamordowany przez bułgarski wywiad.
 Georgi Markow – bułgarski polityk prawicowy, założyciel partii Porządek, Prawo i Sprawiedliwość, startował w wyborach prezydenckich w 2006 roku.
 Georgi Markow – bułgarski piłkarz, występował m.in. w Lewskim Sofia, w latach 1999-2005 36 razy zagrał w reprezentacji Bułgarii.
 Georgi Markow – bułgarski sztangista 
 Georgi Markow – (ur. 1946) bułgarski zapaśnik